ТБД — многозначная аббревиатура:
 ТБД — таможенно-брокерская деятельность
 ТБД — терминологический банк данных
 ТБД — территориальный банк данных
 ТБД — трахеобронхиальное дерево
 ТБД — трубы большого диаметра

См. также 
 ТБДД — тетрабромдибензофуран
 КТБД — конструкторско-технологическое бюро дирижаблестроения
  — аббревиатура латиницей